Deffernik ist ein geographischer Name:

Ort:
 Deffernik, deutscher Name von Debrník, Ortsteil von Železná Ruda, deutsch Markt Eisenstein, Okres Klatovy, Plzeňský kraj, Tschechien

Gewässer:
 Große Deffernik, linker Zufluss des Großen Regen bei Ludwigsthal, Gemeinde Lindberg, Landkreis Regen, Bayern
 Kleine Deffernik, rechter Zufluss des Großen Regen bei Regenhütte, Gemeinde Lindberg, Landkreis Regen, Bayern